OZE steht als Abkürzung für:
 Optische Zeichenerkennung, siehe Texterkennung

Oze bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Oze, Gemeinde im Département Hautes-Alpes (Frankreich)
 Oze (Fluss), einen Zufluss der Brenne im Département Côte-d’Or
 Oze-Nationalpark in der Region Kantō (Japan)

NG